Список международных шахматных гроссмейстеров содержит всех шахматистов, получивших это звание. После титула чемпиона мира, оно является высшим титулом в шахматах и присваивается ФИДЕ в соответствии с определёнными критериями.

Обладатели титула почетного гроссмейстера и международного гроссмейстера среди женщин не включены в список.

27 первых гроссмейстеров получили от ФИДЕ это звание в 1950 году. Отметка в 100 гроссмейстеров была пройдена в 1967, через 17 лет после установления этого звания. Для достижения отметки в 200 гроссмейстеров, понадобилось уже 12 лет, в 1979 году. В 2004 году была пройдена отметка в 1000 гроссмейстеров, в 2006 1100. Причины инфляции титула пока не ясны. Только в одном 2009 году звание получили 67 человек. 1969 год единственный, в котором ни один шахматист не получил этого титула.

Нона Гаприндашвили стала в 1978 году первой женщиной, получившей звание международного гроссмейстера. Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером, получив это звание в возрасте 12 лет, 4 месяцев и 25 дней. Жак Мизес стал самым старым получателем титула, когда получил звание гроссмейстера в возрасте 84 лет, в 1950 году, в числе 27 первых гроссмейстеров, за свои заслуги в прошлом.

Из 1341 активных гроссмейстеров 157 представляют Россию, 78 Германию, 63 Украину, 62 США и 61 Индию (по состоянию на конец августа 2021 года).

Гроссмейстеры FIDE 
Шахматисты отсортированы по году присвоения титула. Цветом выделены шахматистки-гроссмейстеры и умершие шахматисты.

Лишённые титула

Примечания

Ссылки 
 База данных FIDE, включающая всех живых гроссмейстеров
 Willy Iclicki: FIDE golden book 1924—2002. Euroadria, Ljubljana 2002, .
 Все гроссмейстеры и международные мастера, включая умерших, по положению на 2007 год
 FIDE Title Applications from FIDE
  (биографии всех получивших звание до 1987 года)
 Все присвоения звания, начиная с 2003 года

!Гроссмейстер
!Гроссмейстер